

Sigle 
 Holographic Versatile Disc – memoria olografica
 High Voltage Differential – differenziale ad alto voltaggio
 Hosted Virtual Desktop – Desktop virtuale

Codici 
 HVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khovd (Mongolia)